Župnija Sv. Ema je rimskokatoliška teritorialna župnija Dekanije Rogatec Škofije Celje.

Do 7. aprila 2006, ko je bila ustanovljena Škofija Celje, je bila župnija del Kozjanskega naddekanata Škofije Maribor.

Župnijska cerkev je cerkev sv. Eme Krške.

Glej tudi 

 Seznam rimskokatoliških župnij v Sloveniji

Zunanje povezave 

 Družina.si

Sv. Ema
Dekanija Kozje–Rogatec–Šmarje pri Jelšah
Sveta Ema, Podčetrtek